Gardena ist

 eine Marke und Hersteller für Gartengeräte: Gardena (Unternehmen)
 die italienische Bezeichnung für Gröden (Val Gardena) in Südtirol

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Gardena (Idaho)
 Gardena (Illinois)
 Gardena (Kalifornien)
 Gardena (North Dakota)
 Gardena (Washington)